Добржиш (), Доберших () — город в районе Пршибрам Среднечешского края Чехии. Муниципалитет с расширенными полномочиями и второй по величине город района Пршибрам.

Находится в 40 км южнее Праги.

История 
Впервые упоминается в 1252 году, как населëнный пункт на Золотом торговом пути, когда король Вацлав I Богемский подписал договор с цистерцианским аббатством в Пласи. Городские привилегии получил при внуке короля Вацлаве IV. В 1421 году во время гуситских войн был опустошëн.

После Королевства Богемия город перешëл под власть Габсбургской монархии. Городские права Добржиша в 1543 были подтверждены императором Фердинандом I, позже в 1569 году его сыном и преемником Максимилианом II.

В XIX веке город стал центром по производству перчаток. После Второй мировой войны завод по изготовлению перчаток продолжил свою работу. В центре города недалеко от главной дороги в Прагу, до сих пор находится завод компании Bobcat.

Рядом с городом есть пруд, где впервые в Европе стали разводить ондатр.

Достопримечательности 
 Замок 1745—1765 годов.

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Добржиш